Stolt (bulgariska: Столът) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Sevlievo och regionen Gabrovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Källor 

Indelningar i Gabrovo (region)